Le tournoi de tennis de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute du 18 au .

Carling Bassett remporte le simple dames. En finale, elle bat Sandra Cecchini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Catherine Suire.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 1987 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1987
Strasbourg
Tennis en France en 1987
Tennis en mai 1987